Desa Sukorejo kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Sukorejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,57, long 110,55), 
 Desa Sukorejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,60, long 110,72), 
 Desa Sukorejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,47, long 110,08), 
 Desa Sukorejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,36, long 110,62), 
 Desa Sukorejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,45, long 110,29), 
 Desa Sukorejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,54, long 110,20), 
 Desa Sukorejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,33, long 109,89), 
 Desa Sukorejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,75, long 111,28), 
 Desa Sukorejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,51, long 111,12), 
 Desa Sukorejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,99, long 110,59), 
 Desa Sukorejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,91, long 109,56), 
 Desa Sukorejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,98, long 109,50), 
 Desa Sukorejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,07, long 110,62), 
 Desa Sukorejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,91, long 109,69), 
 Desa Sukorejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,53, long 111,68), 
 Desa Sukorejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,19, long 112,64), 
 Desa Sukorejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,05, long 112,58), 
 Desa Sukorejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,42, long 112,72), 
 Desa Sukorejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,09, long 110,05), 
 Desa Sukorejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,78, long 111,50), 
 Desa Sukorejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,84, long 111,42), 
 Desa Sukorejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,03, long 109,93), 
 Desa Sukorejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,64, long 112,87), 
 Desa Sukorejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,63, long 111,90), 
 Desa Sukorejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,98, long 111,91), 
 Desa Sukorejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,56, long 111,88), 
 Desa Sukorejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,73, long 112,72), 
 Desa Sukorejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,27, long 111,60), 
 Desa Sukorejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,17, long 111,89), 
 Desa Sukorejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,06, long 111,81), 
 Desa Sukorejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,10, long 111,74), 
 Desa Sukorejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,04, long 112,43), 
 Desa Sukorejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,10, long 112,38), 
 Desa Sukorejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -8,12, long 113,10), 
 Desa Sukorejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -8,50, long 114,13), 
 Desa Sukorejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,95, long 114,02), 
 Desa Sukorejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -8,01, long 112,05), 

Robotskapade Indonesienförgreningar